Пётр Петрович Тимофе́ев:
 Тимофеев, Пётр Петрович (1899—1958) — генерал-лейтенант госбезопасности.
 Тимофеев, Пётр Петрович (1918—2008) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР, лауреат Государственной премии СССР.